

BAS

Acronymes 
BAS peut désigner :
 Banque alternative suisse, une banque éthique ;
 Broadband Access Server (en français, serveur d'accès à large bande), un terme en informatique ;
  (en français, Comité pour la libération du Tyrol du Sud).

Sigles 
BAS peut désigner :
 Bodadeg ar Sonerion (en français, Assemblée de sonneurs), une association des bagadoù et de musiciens traditionnels bretons ;
 Brake Assist System, (en français aide au freinage d'urgence), un système électronique de sécurité sur les automobiles ;
 British Antarctic Survey ;
 Bulgarian Academy of Sciences (en français, Académie bulgare des sciences), selon l'article Vladimir Damgov.

Symboles 
 BaS est le formule chimique du sulfure de baryum.

Codes 
BAS peut désigner :
  ;
 Basilan, une province des Philippines, selon la norme ISO 3166-2:PH.

.bas
 .bas est  une extension de nom de fichier pour les langages de programmation comme BASIC ou VBA.

Bas 

Bas est un adjectif désignant ce qui a peu de hauteur ou d'élévation, situé à un niveau inférieur. On le retrouve dans de nombreux noms, mots ou expressions françaises comme le bas de chausse qui a donné le mot bas, désignant un vêtement féminin recouvrant les  pieds et les jambes.

Toponymes 
 De nombreux toponymes francophones intègrent l'adjectif bas pour désigner un lieu ou une région qui a peu de hauteur ou d’élévation ou est situé à une altitude plus basse que celui d'où descendent les cours d'eau qui les arrosent (ex. Bas Canada et Haut Canada, Bas-Rhin et Haut-Rhin).
 Bas est une ancienne commune française du Puy-de-Dôme, aujourd'hui intégrée à Bas-et-Lezat.

Hydronyme 
 Bas est un affluent du Gabas.

Pseudonyme 

 Bas de son vrai nom Abbas Hamad (1987-) est un chanteur de rap franco-américain.d'origine soudanaise

Patronyme 

 Adrien Bas (1884-1925), un artiste peintre lyonnais ;
 André Bas (1898-1978), un homme politique français ;
 Cornelis Bas (1928-), un mycologue dont l’abréviation officielle est Bas ;
 Giulio Bas (1874-1929),  un compositeur, maître de chapelle et organiste italien ;
 Juan Bas (1959-), un écrivain et scénariste espagnol ;
 Louis Bas (flc1780–90), fabriquant français d'instrument de musique à clavier ;
 Louis Bas (1863-1944), un hautboïste et compositeur français ; 
 Olivier Bas (1961-), un spécialiste de la musique, directeur artistique, découvreur de talents ;
 Pascal Bas, un architecte et enseignant français ;
 Patrick Bas (1955-), un ancien footballeur français ;
  dont
 Philippe Bas (1958-), un homme politique français ;
 Philippe Bas (1973-), un comédien français.
 Pierre Bas (1925-), un homme politique français ;

Prénom 
Bas est un prénom néerlandophone . Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Voir aussi 
 , nom de famille